En Pologne, Kopki peut désigner :

 Kopki, village de la voïvodie de Basses-Carpates.

 Kopki, village de la voïvodie de Mazovie.